Robert Carroll puede hacer referencia a:
Robert «Bobby» Carroll (nacido en 1938), futbolista escocés;
Robert Lynn Carroll (nacido en 1938), paleontólogo estadounidense;
Robert L. Carroll, catedrático;
Robert Todd Carroll (nacido en 1945), académico y escéptico de la pseudociencia renombrado;
Robert Carroll (1918-1994), actor de televisión;
Robert Carroll (1876-1940), político australiano; o a
Robert Carroll, boxeador en la modalidad de peso mosca.